Вейцлер — фамилия. Известные носители:
 Вейцлер, Андрей Леонидович (1938—1975) — русский советский драматург, сценарист, поэт.
 Вейцлер, Леонид Сергеевич (1906—1966) — советский театральный актёр.